Langenscheidt steht für:

 Langenscheidt, ein Verlag
 Langenscheidtsche Bibliothek sämtlicher griechischen und römischen Klassiker
 Langenscheidt Vokabeltrainer

Langenscheidt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Langenscheidt (* 1952), deutscher Verleger
 Carl Langenscheidt (1870–1952), deutscher Verleger
 Florian Langenscheidt (* 1955), deutscher Verleger, Buchautor und Investor
 Gabriele Quandt-Langenscheidt (* 1952), deutsche Unternehmerin 
 Gustav Langenscheidt (1832–1895), deutscher Sprachlehrer und Verlagsbuchhändler
 Karl Ernst Tielebier-Langenscheidt (* 1921), deutscher Verleger
 Paul Langenscheidt (Pseudonym Erwin Rex; 1860–1925), deutscher Schriftsteller und Verleger

Siehe auch:
 Langenscheid, Ortsgemeinde in Rheinland-Pfalz
 Langenscheidtbrücke